Nekrolog steht für: 

 Nekrolog (Totenverzeichnis) (das oder der Nekrolog), siehe dort auch zur Wortgeschichte
 Nachruf (der Nekrolog)

Siehe auch: